Талейран-Перигор (часто просто Талейран) — французский аристократический род. Главы рода в XIX веке носили титулы герцог Талейран, герцог Саган и герцог Дино.

Представители  рода (в хронологическом порядке):
 Талейран-Перигор, Эли де (1301—1364) — французский кардинал.
 Шале, Анри де Талейран-Перигор (1599—1626) — участник заговора против кардинала Ришельё.
 Талейран-Перигор, Александр-Анжелик де (1736—1821) — французский кардинал.
 Талейран-Перигор, Шарль Морис де (1754—1838) — министр иностранных дел Франции.
 Талейран-Перигор, Эдмон де (1787—1872) — генерал-лейтенант.